Chris Brown
 Chris Brown (1960) új-zélandi jégkorongozó, olimpikon
 Chris Brown (1978) olimpiai és világbajnok Bahama-szigeteki atléta, futó
 Chris Brown (1989) amerikai énekes, dalszövegíró, táncos, színész

Hasonló nevűek
 Cris Brown (1963) ausztrál szabadfogású birkózó, olimpikon
 Christian E. Brown (1967) amerikai Virgin-szigeteki bobos, olimpikon